Il doppio del torneo di tennis Grenoble Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tejmuraz Gabašvili e Evgenij Korolëv che hanno battuto in finale Thomas Oger e Nicolas Tourte 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Martin Lee /  Uros Vico (primo turno)
 Jérôme Haehnel /  Julien Jeanpierre (quarti di finale)

 Chris Drake /  Frederik Nielsen (semifinali)
 Murad Inoyatov /  Denis Istomin (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grenoble Challenger 2006